Osoby o tym nazwisku:
 Adam Dutkiewicz (ur. 1977) – amerykański muzyk polskiego pochodzenia
 Andrzej Dutkiewicz (ur. 1942) – polski pianista i kompozytor
 Artur Dutkiewicz (ur. 1958) – polski pianista jazzowy
 Eugeniusz Dutkiewicz (1947-2002) – polski ksiądz
 Feliks Dutkiewicz (1872-1932) – polski sędzia i minister sprawiedliwości
 Jan Józef Dutkiewicz (1818-1902) – polski malarz
 Józef Dutkiewicz (ujednoznacznienie)
 Katarzyna Dutkiewicz (ur. 1973) – polska samorządowiec, dziennikarka i polityk
 Maciej Dutkiewicz (ur. 1958) – polski reżyser
 Marcin Dutkiewicz (ur. 1986) – polski koszykarz
 Marek Dutkiewicz (ur. 1949) – polski tekściarz, scenarzysta i dziennikarz
 Mariusz Dutkiewicz (ur. 1975) – polski piłkarz
 Melecjusz Dutkiewicz (1836-1897) – polski fotografik pochodzenia ukraińskiego
 Rafał Dutkiewicz (ur. 1959) – były prezydent Wrocławia
 Szymon Dutkiewicz (1802-1877) – nauczyciel i kolekcjoner
 Tomasz Dutkiewicz (ur. 1965) - polski aktor i reżyser
 Walenty Dutkiewicz (1798-1882) – polski profesor prawa